Plac Inwalidów (littéralement : Place des Invalides) est une place située dans le quartier Żoliborz à Varsovie.

Références

Liens externes 

Inwalidow